Аутлук има више значења:
 Аутлук (Вашингтон)
 Аутлук (Монтана)
 Microsoft Outlook